Le Championnat de France de tennis 1893 est la troisième édition du Championnat de France amateur de tennis. Il s'est terminé le 2 juillet 1893.

Le tournoi est remporté par Laurent Riboulet (S.S.I.P.). Il bat en finale Jean Schopfer, lauréat de l'édition précédente. Schopfer et Goldsmith de la S.S.I.P. remportent le double contre Hetley et Ortmans du Decimal boating Club.

Palmarès 

1893
France
Sport en France en 1893